Ourea zijn de dochters van Gaia, die de Griekse bergen verbeelden. Van elke berg werd beweerd dat er een god woonde. De Latijnse benaming is Numina.

Stamboom

Griekse oergod